Warm Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Warm Springs (Arkansas)
 Warm Springs (Georgia)
 Warm Springs (Kalifornien)
 Warm Springs (Montana)
 Warm Springs (Nevada)
 Warm Springs (Oregon)
 Warm Springs (Virginia)
 Warm Springs, heute Teil von Fremont (Kalifornien)

Warm Springs steht für:

 Warm Springs (Volk), eine Volksgruppe nordamerikanischer Ureinwohner in Oregon
 Warm Springs Indian Reservation, ein Indianerreservat in Oregon
 Warm Springs River, einen Fluss in dem Reservat
 Warm Springs (Film), US-amerikanischer Film von Joseph Sargent aus dem Jahr 2005